de Engelse naam van Spanje
 Spain (band), een Amerikaanse band
 Spain (jazzstandard), een jazzstandard van Chick Corea